Franciaország
Remaucourt, település Aisne megyében
Remaucourt, település Ardennes megyében